scena – miejsce w teatrze
 scena – odcinek akcji dramatu 
 scena – rodzaj subkultury lub nieformalnej dziedziny, w której działa lub tworzy wielu ludzi, zwykle związanej z muzyką lub komputerami (np. scena punk rocka, scena gier komputerowych)
 demoscena – nieformalne zrzeszenie twórców sztuki komputerowej
 scena – w grafice trójwymiarowej ogół modelowanej przestrzeni
 scena – część składowa filmu
 Scena – miejscowość we Włoszech